Jingo kan syfta på:

Jingo (Mytologi) – en kejsarinna i japansk mytologi
Jingo (roman) – en roman av Terry Pratchett